OAJNU (acrónimo de Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas) es una Organización de la Sociedad Civil, completamente integrada y conducida por jóvenes voluntarios y formalmente constituida en la República Argentina trabajando. Cuenta con más de 650 voluntarios y busca empoderar a jóvenes para construir una sociedad cada vez más democrática, inclusiva y promotora de derechos.
Esta Organización tiene 26 años de trabajo ininterrumpido y presencia permanente en 8 provincias argentinas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Salta y Tucumán.

Historia 

Fundada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de mayo de 1995 a las 14 horas.

Desde ese momento la Organización no detuvo su crecimiento sumando las siguientes Sedes:
 En el año 1996 se abre la Sede Córdoba.
 En el año 1998 se abre la Sede Mendoza.
 En el año 2007 se abre la Sede Salta.
 En el año 2008 se abre la Sede Rosario.
 En el año 2010 se abre la Sede Corrientes.
 En el año 2012 se abre la Sede Chaco.
 En el año 2014 se abre la Sede Tucumán.

Presidentes de OAJNU

Comisión Directiva

La Comisión Directiva 2023 de OAJNU está conformada por siete secretarías y la presidencia:

 Presidenta: Paula Muscia
 Secretario de Administración y Finanzas: Juan Carlos Ojeda
 Secretaria de Legales: Paola Carrizo
 Secretario de Fortalecimiento del Voluntariado: Guillermo Palacios
 Secretaria de Comunicación Estratégica: Sol Ortega
 Secretaria de Impacto: Daiana Calisaya
 Secretaria de Financiaciones: Bahía Gatti
 Secretaria de Captación de Donantes:  Dana Tapia

OAJNU en Números

Con más de 600 voluntarios activos, OAJNU busca consolidar su crecimiento a partir de los recursos que ella misma genera y de los aportes de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector que hacen posible la ampliación de su horizonte temático y regional.
 
A la fecha ha logrado convocar a más de 86.000 jóvenes, a partir de su trabajo en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Mendoza, Rosario, Salta y Tucumán.
 
Dentro de las actividades que ha desarrollado a la fecha podemos mencionar:
 
134 Modelos de Naciones Unidas para estudiantes de nivel secundario y universitario, con más de 45.180 participantes, 1900 docentes y 1000 instituciones educativas;
 
5 Libros publicados: 2 “Jóvenes Trabajando”, Ensayos sobre temas de actualidad internacional seleccionados a partir de la labor de jóvenes de hasta 18 años, Una compilación de las ediciones 2002, 2003, 2004, 2009 y 2010 del Concurso Literario y Una publicación de las obras ganadoras de la edición 2013 del Concurso Literario.
 
Ha realizado más de +50 ediciones del proyecto Ciudadanía de Jóvenes, desarrollando conceptos relativos a Derechos Humanos, ciudadanía, participación juvenil y proyectos sociales en colegios secundarios y centros comunitarios. Al momento, más de 18.600 jóvenes han participado y concretado sus acciones comunitarias.
 
10 ediciones de Concurso Literario que invitan a la juventud a leer, escribir, reﬂexionar y expresasrse respecto a temáticas de interés social: Globalización, Democracia, Paz, Derechos Humanos, Medio Ambiente, El Bicentenario y los Jóvenes, Problemáticas Sociales, entre otros.
 
Un Concurso de Alegatos, en el que la metodología del Role Playing una vez más acerca a los jóvenes al conocimiento de diferentes posturas y la búsqueda de soluciones.

Un Concurso de Dibujos acerca de temas de juventud con la participación de más de 150 personas.
 
15 Modelos de Cámara de Senadores llevados a cabo en las provincias de Chaco, Córdoba, Salta y San Juan.
 
4 Foros Nacionales de Juventudes sobre temáticas de “Participación y Desarrollo Sustentable” (2009, Ciudad de Rosario), “Incidiendo en Políticas públicas (2011, Ciudad de Salta), “Viento Joven “ (2013, Ciudad de Corrientes), "Educación Sexual Integral" (2019, Ciudad de Salta)
 
2 Ediciones del proyecto “Jóvenes por la Salud”;

10 ediciones del proyecto Arte en Vuelo.
 
25 proyectos internacionales, en los que participaron más de 50 voluntarios.
 
8 jóvenes de España, Rumania, Francia, Italia y Holanda realizaron un Servicio de Voluntariado Europeo en San Juan, Salta, Córdoba y Mendoza. Asimismo, 9 voluntarios de OAJNU participaron de estos intercambios en Europa.
 
7 Campañas masivas con motivo de la celebración del ‘Día Global del Voluntariado Juvenil’, organizado mundialmente por Youth Services of America.

Vínculos internacionales

Vínculo con la ONU 
Esta Organización comparte los valores y principales propósitos expresados en la Carta de Naciones Unidas: empatía, igualdad de oportunidades, respeto por los Derechos Humanos, cooperación, diálogo y paz, entre otros. En septiembre de 2001 la ONU reconoció su labor incorporándonos como Organización asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (DPI), estatus otorgado a tan solo una ONG de toda América en ese período. Actualmente mantiene ese estatus.

Redes de las que OAJNU forma parte

United Nations of Young Peacebuilders (UNOY) 
UNOY (Red unida de jóvenes constructores de la paz -en español-) es una red global de organizaciones juveniles activas en el campo de la construcción de la paz y la resolución de conﬂictos.
Junto a ellos OAJNU ha realizado diversos proyectos de Acción y en conjunto con organizaciones del mundo. Entre ellos, proyecto “Learning by seeing, Seeing by doing!” y Peace Of Minds.

'''CIVICUS Alianza Mundial para la Participación Ciudadana

CIVICUS es una alianza internacional de miembros y organizaciones socias quienes constituyen a una red inﬂuyente de organizaciones a nivel local, nacional, regional e internacional, y expande el entorno de la sociedad civil. CIVICUS busca promover los derechos de los ciudadanos y actuar colectivamente hacia la deﬁnición de los objetivos para el bien público

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Página web de OAJNU
 
 OAJNU
 
 OAJNUtube

OAJNU